

Personnes 
 François Joseph Drouot de Lamarche (1733-1814), général français
 Antoine Drouot (1774-1847), général français
 Antoine Joseph Drouot (1816-1897), homme politique français 
 Auguste Drouot (1881-1958), aquarelliste, dessinateur et architecte français 
 Édouard Drouot (1859-1945), sculpteur français
 Maurice Drouot (1876-1959), avocat et homme politique français
 Paul Drouot (1886-1915), écrivain et poète français
 Gérard Drouot (1927-2022), producteur de spectacles français
 Jean-Claude Drouot (1938-), acteur belge
 Pierre Drouot (1943-), producteur, scénariste et réalisateur belge
 Stéphane Drouot (1960-2012), acteur et réalisateur français
 Thomas Drouot (1983-), entraîneur de basket-ball français

Autres 
L'hôtel Drouot, l'hôtel des ventes aux enchères de Paris
Drouot, société française de ventes aux enchères
La Gazette de l'Hôtel Drouot
 La cotation Drouot, annuaire professionnel renommé Dictionnaire des artistes cotés de Larousse diffusion
La rue Drouot à Paris
La station Richelieu - Drouot du métro de Paris, sur les lignes 8 et 9
Le quartier Drouot à Mulhouse
La rue Drouot à Roubaix (59100)
Le Golf-Drouot, discothèque parisienne

Homonymie de patronyme